Довмо́нт (; ; умер ок. 1285) — предполагаемый великий князь литовский, правивший, возможно, в 1282—1285 годах.

Биография 
Происхождение Довмонта неизвестно. По мнению историков, мог быть сыном Тройдена, после смерти которого и стал великим князем, либо братом Тройдена и сыном Вита.

О княжении Довмонта известно мало. Надёжные сведения о нём происходят из Троицкой летописи, а также других источников, опиравшихся на неё. В Троицкой летописи упоминается некий князь Довмонт, под руководством которого происходил крупный поход литовцев на волость Олешню, принадлежавшую тверскому епископу Симеону. Согласно летописи, во время похода князь Довмонт был убит в битве с объединённым войском из Москвы, Твери, Волока Ламского, Торжка, Дмитрова, Зубцова и Ржева. Согласно Воскресенской летописи, Довмонт был захвачен в плен, а не убит.

По мнению историков Станислава Зайончковского, Владимира Пашуто и Эккехарда Клюга, не исключено, что Троицкая и Воскресенская летописи говорят о Довмонте Псковском, ошибочно называя его погибшим. В пользу такого предположения говорит и то, что Холмогорская летопись называет Довмонта зятем Дмитрия Александровича, коим в действительности и являлся псковский князь Довмонт.

Легендарные сведения 
Согласно легендарной части второй и третьей редакций белорусско-литовских летописей, Довмонт был одним из сыновей литовского князя Романа и братом Тройдена. Хроника Быховца указывает, что после смерти отца Довмонт принимает Утенский удел. Согласно этим легендарным сведениям, когда князь Наримунт, его старший брат, прислал к Довмонту свою жену, тот взял её насильно в жены. Это возбудило вражду между братьями, Наримунт с братьями, князьями Тройденом, Гольшей и Гедрусом, организовал коалицию против Довмонта и осадил его в Утенах. Из Утен Довмонт якобы бежал в Псков. Таким образом, поздние летописи идентифицируют его с Довмонтом Псковским, но далее источник говорит об убийстве князя в 1285 году, Довмонт Псковский же умер около 1299 года.

После того, как Тройден становится великим князем, Довмонт задумывает убить его. Воспользовавшись смертью Гольшы и Гедруса, Довмонт подсылает к Тройдену шестерых убийц, которые расправляются с великим князем. Впоследствии против Довмонта сформировалась коалиция во главе с князем Рымантом, сыном Тройдена, который в это время был в монастыре. Рымант (или чернец Лавриш), обучавшийся в своё время у галицкого короля Льва, собрал войска и убил князя Довмонта.

Примечания

Ссылки 
 Довмонт // Исторический словарь

Великие князья литовские